Asendorf steht für:

 Asendorf (Landkreis Diepholz), Gemeinde im Landkreis Diepholz in Niedersachsen
 Asendorf (Nordheide), Gemeinde im Landkreis Harburg in Niedersachsen
 Asendorf (Kalletal), Ortsteil der Gemeinde Kalletal in Nordrhein-Westfalen
 Asendorf, Ortsteil der Gemeinde Teutschenthal im Saalekreis in Sachsen-Anhalt; siehe Dornstedt

Asendorf ist der Familienname folgender Personen:
 Charlotte Asendorf (1919–2007), deutsche Schauspielerin
 Christoph Asendorf (* 1955), deutscher Kunstwissenschaftler
 Claus Asendorf (* 1946), deutscher Jurist und Richter am Bundesgerichtshof
 Kurt Asendorf (1923–1999), deutscher Autor und Heimatforscher
 Manfred Asendorf (1944–2017), deutscher Historiker
 Regina Asendorf (* 1961), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)

Siehe auch:
 Ahsendorf
 Asdorf
 Assendorp